Чемпионат Украины по футболу 2012 года среди женских команд () — 20-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 21 апреля, а завершился 12 октября 2012 года. Звание чемпиона Украины второй год подряд завоевал харьковский «Жилстрой-1». Лучшим бомбардиром чемпионата стала нападающая чемпионок Ольга Овдийчук, забившая в 13 играх 18 голов.

Участники 
В чемпионате в 2012 году принимали участие 8 команд. Из участников прошлого сезона чемпионат лишился команды «Ятрань-Базис» (Уманский р-н). Турнир пополнился ещё одним представителем Харькова — дебютантом высшей лиги «Жилстрой-2».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк). Архив. Статистика

2012
Футбол на Украине в 2012 году
2012 год в женском футболе